George Grey (1799–1882) – brytyjski polityk, członek sześciu gabinetów, m.in. minister spraw wewnętrznych i minister kolonii
 George Edward Grey (1812–1898) – brytyjski administrator kolonialny, m.in. gubernator i premier Nowej Zelandii
 George Robert Gray (1808–1872) – brytyjski zoolog
 George Grey (ur. 1979) – kanadyjski biegacz narciarski